Максим Шаттам (настоящие имя и фамилия Максим Ги Сильвен Друо) (; , ) — французский писатель, признанный мастер французского триллера.

Биография 
В детстве Шаттам часто бывал в США, особенно в Портланде (Орегон) — и этот город часто появляется в его романах. Шаттам учился в лицее Монтескье в Эрбле. В детстве и подростком хотел стать актёром, посещал театральные курсы Рене-Симон в Париже, снимался в рекламе и телешоу.

Учился в Парижском университете XIII-Нор. Сменил много профессий, был кассиром и ночным сторожем, актёром, продавцом в книжном магазине, одновременно изучая современную литературу.

В 1988 году некоторое время был в джунглях Таиланда. Вёл дневник, который и стал его первым писательским опытом. В 1990 он написал первые произведения, вдохновленные книгами Стивена Кинга. Позже пытался писать пьесы для театра, но вскоре оставил это занятие.

Получив жизненный опыт, занялся литературным творчеством. «Открыл» писательский талант в 2000 году его друг, знаменитый писатель Бернар Вербер.

Он написал роман «Пятое царство», а в конце 1999 года поступил на работу в супермаркет FNAC в отдел детективной литературы. Там у него завязались контакты с различными издательствами. Шаттам был великолепным продавцом и обратил на себя внимание. Через некоторое время он предложил представителям нескольких крупных издательств рукопись своего романа. Издательство «Мишель Лаффон» дало Шаттаму шанс и опубликовало его книгу «Душа зла». За ним в 2003 году последовал роман «Пятое царство» подписанный псевдонимом Максим Уильямс.

Первый опубликованный им в 2001 году роман «L'Âme du mal» имел большой успех во Франции. С тех пор почти все книги писателя несколько раз были в списках французских бестселлеров. Продажи его произведений составили около полмиллиона экземпляров. В 2008 г. Максим Шаттам вошёл в десятку самых продаваемых авторов Франции.

Романы Шаттама — это сочетание оригинального детективного сюжета и традиционных элементов кровавого триллера, плюс блестящее владение пером, умение прекрасно «подавать натуру» — описывать бытовые мелочи, атмосферу большого города, создавать запоминающихся персонажей, обладающих уникальными чертами внешности и характера. Шаттам — мастер деталей, и всё это делает его романы привлекательными не только для любителей жанра, но и для более широкой аудитории.

Став писателем, он получил образование в области криминалистики в Университете Сен-Дени.

Критики называют Максима Шаттама «золотым парнем» среди мастеров саспенса и «Французским Стивеном Кингом». Он относится к новому поколению французских авторов-детективщиков, которые пишут под большим влиянием англоязычной литературы.

Максим Шаттам — лауреат премии Sang d’Encre (с французского — Чернильная кровь) и литературной премии Fantastic’Arts на фестивале фантастического кино в Жерардмере.

Избранные произведения на русском языке 
 Левиахрон
 Трилогия зла:
 Душа зла
 Во тьме
 Чёрная вдова
 Лабиринты хаоса
 Союз трёх
 Хищники
 Обещания тьмы
 Теория Гайи
 Кровь времени
Другие книги
 Le 5eme regne
 Carnages
 Malefices
 In tenebris

Примечания

Ссылки 
 Maxime Chattam

Авторы детективной прозы
Писатели Франции XXI века
Авторы триллеров
Лауреаты литературных премий Франции
Писатели фэнтези Франции
Литераторы, известные под псевдонимами
Французские писатели XXI века